Dressed to Kill se referă la:
 Dressed to Kill (album), album Kiss
 Dressed to Kill (film din 1928), film mut cu Mary Astor
 Dressed to Kill (film din 1941) (Pregătit pentru a ucide), film noir cu Lloyd Nolan
 Dressed to Kill (film din 1946) (Sherlock Holmes - Preludiu la crimă), film despre Sherlock Holmes cu Basil Rathbone și Nigel Bruce
 Dressed to Kill (film din 1980) (Pregătit pentru a ucide), film de Brian De Palma
 Dressed to Kill (carte), carte din 1995 de Sydney Ross Singer și Soma Grismaijer